Американский театр военных действий  — второстепенный театр военных действий во время Второй мировой войны, включавший всю континентальную американскую территорию и простиравшийся на 200 миль (320 км) в океан.

Из-за географического отдаления Северной и Южной Америки от основных театров военных действий (в Западной и Восточной Европе, Средиземноморье и на Ближнем Востоке, а также в Тихом океане) угроза вторжения стран Оси в континентальную часть США или другие регионы Северной и Южной Америки была незначительной, и на театре военных действий было относительно мало боестолкновений. Военные действия включали битву у Ла-Платы, атаки Восточного побережья подводными лодками, кампанию за Алеутские острова, битву в заливе Святого Лаврентия и некоторые другие. Шпионские усилия нацистов на территории Америки включали, например, .

Примечания

Литература 
Dobbs, Michael. Saboteurs: The Nazi Raid on America  (2004)
Duffy, J.P. Target: America: Hitler's Plan to Attack the United States, Praeger Publishers; PB: The Lyons Press  (A Booklist review)
Gimpel, Erich. Agent 146: The True Story of a Nazi Spy in America  (2003)
Griehl, Manfred. Luftwaffe over America: The Secret Plans to Bomb the United States in World War II  (2004)

Mikesh, Robert C. Japan's World War II Balloon Bomb Attacks on North America, Smithsonian Institution Press, (1973)

O'Donnell, Pierce, In Time of War: Hitler's Terrorist Attack on America (Operation Pastorius), The New Press, 2005 
Webber, Bert. Silent Siege: Japanese Attacks Against North America in World War II, Ye Galleon Press, Fairfield, Washington (1984).  (hardcover).  (paperbound).

Ссылки 

Театры военных действий Второй мировой войны
Канада во Второй мировой войне
США во Второй мировой войне
Мексика во Второй мировой войне‎
Нидерланды во Второй мировой войне
Бразилия во Второй мировой войне
Аргентина во Второй мировой войне